Marosi Ildikó (1932–2020) újságíró, irodalomtörténész
Marosi Ildikó (?) jogász, alkotmánybíró